Vliegeniersbuurt (Den Haag)
Vliegeniersbuurt (Roermond)
Vliegeniersbuurt (Utrecht)